Rivière Jean-Pierre peut se référer à:

Toponymes

Rivière Jean-Pierre (réservoir Gouin), rivière dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 47" Nord; 74° 13' 50" Ouest.
Rivière Jean-Pierre (rivière Sainte-Marguerite), affluent de la rivière Sainte-Marguerite (Sept-Îles) dans Lac-Walker (territoire non organisé), MRC Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 51° 41' 13" Nord; 66° 54' 18" Ouest.